Ensam kan syfta på:

 Ensam (roman) – en roman av Juhani Aho författad 1890
 Ensam (novell) – en självbiografisk novell av August Strindberg författad 1903
 Ensam (pjäs) – ett drama av Alfhild Agrell från 1886
 Ensam (skulptur) – en skulptur av Margareta Ryndel vid Torpagatan i Härlanda i Göteborg
 Frida ensam – ett soloalbum av Anni-Frid Lyngstad från 1975
 ENSAM - en fransk Grande École som utexaminerar generalistingenjörer, se École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers

Se även 
 Ensamhet – att vara utan mänskligt sällskap eller känna sig utan stöd
 Känslomässig isolering – tillstånd av isolering där det sociala nätverket kan vara väl fungerande men vederbörande inte kan (eller vill) dela svåra känslor med någon